Józef Sobolewski – żołnierz Pułku 1-go Piechoty Armii Księstwa Warszawskiego, kawaler Virtuti Militari
 Józef Sobolewski (ur. 1887) – żołnierz 2 Pułku Ułanów Legionów Polskich, 27 czerwca 1938 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Józef Sobolewski (1911–2004) – kapitan pilot Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie)

Przypisy